Grotta dell'Orso a San Fedele Intelvi, in provincia di Como
Grotta dell'Orso a Sgonico, in provincia di Trieste
Grotta dell'Orso a Bolognola, in provincia di Macerata
Grotta dell'Orso dell'Area naturale dell'Alta Val d'Elsa a Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena
Buco dell'Orso a Laglio, in provincia di Como